Colligiano – abitanti di Colle di Val d'Elsa
Colligiano – abitanti di Collemontanino
Colligiano – abitanti di Collesalvetti